Ivan Bunić (1523.)
Ivan Bunić Vučić (Ivan Bunić stariji) (1592. – 1658.)
Ivan Bunić mlađi
Ivan Bolica (1520.), potpisivao se Bona (Bunić)